Яблунівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:

 Яблунівська волость — Уманського повіту Київської губернії;
 Яблунівська волость — Черкаського повіту Київської губернії;
 Яблунівська волость — Лубенського повіту Полтавської губернії;
 Яблунівська волость — Пирятинського повіту Полтавської губернії.